Сви́блово — топоним на северо-востоке Москвы, может означать:

 Свиблово (район Москвы)
 Свиблово (станция метро)
 Свиблово (усадьба)
 Свиблово (электродепо)